Prígorodni (Tsipka), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prígorodni (Alekséievskaia), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prígorodni (Pàixkovski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prígorodni (Arkhànguelsk), municipi de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Prígorodni (Krasnoiarsk), municipi del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Prígorodni (Orenburg), municipi de la província d'Orenburg, a Rússia
 Prígorodni (Uliànovsk), municipi de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Prígorodni (Kursk), municipi de la província de Kursk, a Rússia
 Prígorodni (Vladímir), municipi de la província de Vladímir, a Rússia
 Prígorodni (Saràtov), municipi de la província de Saràtov, a Rússia